Ruud är ett namn, som kan vara såväl för- som efternamn, det förra främst i Nederländerna, det senare främst i Norge. Det har burits av bland andra:

Personer med  Ruud som förnamn 
Personer utan angiven nationalitet är fr¨n Nederländerna.
 Ruud Geels, fotbollsspelare
 Ruud Gullit, fotbollsspelare och tränare 
 Ruud Krol, fotbollsspelare
 Ruud Lubbers, pemiärminister
 Ruud van Nistelrooy, fotbollsspelare

Personer med Ruud som efternamn 
Personer utan angiven nationalitet är från Norge.
 Amalia Rud Pedersen (född 1993); svensk poltiker, socialdemokrat
 Anne Rud (död 1533), dansk adelsdam och godsägare
 Asbjørn Ruud (1919–1989), backhoppare och alpin skidåkare
 Birger Ruud (1911–1998), backhoppare och alpin skidåkare
 Birk Ruud (född 2000), freestyleskidåkare
 Borghild Rud (1910–1999), tecknare och illustratör
 Casper Ruud (född 1998), tennisspelare
 Espen Ruud (född 1984), fotbollsspelare
 Even Ruud (född 1947), musikvetare och musikpedagog
 Nils Johan Rud (1908–1993), författare och redaktör
 Otte Knudsen Rud (död 1520), dansk amiral
 Ole Kristian Ruud (född 1958), dirigent
 Roger Ruud(född 1958), backhoppare
 Sif Ruud (1916–2011), svensk skådespelare
 Sigmund Ruud (1907–199994), backhoppare

Nederländska förnamn
Norska efternamn
Mansnamn